"Puerto Escondido" pode ser:
 Puerto Escondido, cidade em Oaxaca (México)
 Puerto Escondido (Córdoba), municipio da Región Caribe (Colômbia)
 Puerto Escondido (Honduras), no departamento de Cortés

Desambiguações de topônimos